Den hvide ungdomstrøje er en af trøjerne i Tour de France. Alle, der deltager i Touren, som den 1. januar året efter ikke er fyldt 26 år, deltager også i ungdomskonkurrencen. Den rytter, der er bedst i klassementet, og som deltager i ungdomskonkurrencen, kan iføre sig den hvide ungdomstrøje. Ungdomskonkurrencen kom i 1975, og er blevet vundet af:

Vindere af den hvide ungdomstrøje 

Tour de France
Cykeltrøjer